Distrito de Coporaque puede referirse a:

 Distrito de Coporaque, ubicado en la provincia de Espinar, Cuzco, Perú;
 Distrito de Coporaque, ubicado en la provincia de Caylloma, Arequipa, Perú.